Il doppio del torneo di tennis U.S. Men's Clay Court Championships 1987, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Laurie Warder e Blaine Willenborg che hanno battuto in finale Joakim Nyström e Mats Wilander 6-0, 6-3.

Teste di serie 

 Hans Gildemeister /  Andrés Gómez (secondo turno)
 Joakim Nyström /  Mats Wilander (finale)
 Laurie Warder /  Blaine Willenborg (finale)
 Tore Meinecke /  Tom Nijssen (secondo turno)

 Ricardo Acuña /  Gary Muller (secondo turno)
 John Letts /  Michael Robertson (primo turno)
 Rill Baxter /  Joey Rive (semifinali)
 Dan Cassidy /  Mel Purcell (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

U.S. Men's Clay Court Championships 1987